Le mot immédiat peut signifier :
 sans intermédiaire,
 instantané.

Voir aussi 
 L’Immédiateté impériale ;